Phalanx steht für:
 Phalanx, antike Schlachtaufstellung 
 Phalanx CIWS, Waffensystem zur Abwehr von Anti-Schiff-Raketen
 Phalanx (Anatomie), in der Anatomie für Finger- oder Zehenglied
 Phalanx Games, niederländischer Spieleverlag
 Phalanx (Künstler), 1901 gegründete Künstlergruppe
 Phalanx (Band), ehemalige deutsche Thrash-Metal-Band

Siehe auch:
 Falange (Begriffsklärung)